Terence Stansbury – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Tiffany Stansbury – ex cestista statunitense
 William Stansbury Thompson – ex cestista statunitense